UTI est un acronyme pouvant désigner :
 l'Union internationale des télécommunications,
une Unité de transport intermodal, tel qu'un conteneur ou un semi-remorque,
 Urinary tract infection, un type d'infection urinaire,
 UTi South Africa Company Details, société sud-africaine de fret,
 Universal Technical Institute, un institut américain de formation en électrotechnique,
 Unique Transaction Identifier, numéro unique permettant d'identifier une transaction sur les marchés financiers,
 Tennis Integrity Unit, organisme chargé de lutter contre la corruption dans le tennis